imeni Poliny Ossipenko (russisch , nach Polina Denissowna Ossipenko) ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:
 Selo imeni Poliny Ossipenko, Dorf in der Region Chabarowsk
 Rajon imeni Poliny Ossipenko, Rajon in der Region Chabarowsk